Lerm ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Lerm (* 1934), deutscher Schauspieler
 Matthias Lerm (* 1965), deutscher Architekt und Stadtplaner